Enrique Matta puede referirse a:

 Enrique Matta Vial (1868-1922), abogado e historiador chileno.
 Enrique Matta Figueroa (1900-1968), abogado y político chileno, hijo del anterior.